Regions administratives:
 Tarraconense o Tarraconensis, província romana amb capital a Tàrraco (Tarragona).
 Província eclesiàstica Tarraconense, província eclesiàstica establerta l'any 417 i actualment en vigència.
 Publicacions:
 El Tarraconense (1837-1931), diari relacionat amb el Partit Liberal Conservador, editat intermitentment entre 1837 i 1931.
 El Tarraconense (1893), diari bisetmanal editat entre abril i desembre de 1893.
 Entitats:
 Ateneu Tarraconense de la Classe Obrera
 Conferència Episcopal Tarraconense
 Cooperativa Obrera Tarraconense
 Museu Bíblic Tarraconense
 Reial Societat Arqueològica Tarraconense
 Esdeveniments:
 Concili Provincial Tarraconense
 Concili Provincial Tarraconsense de 1598